

Géographie 

 Vispa, rivière suisse, affluent du Rhône
 Matter Vispa et Saaser Vispa deux affluents de la Vispa

Informatique 

 Vispa, logiciel de tuning pour Microsoft Windows Vista

Voir aussi